A215 steht für folgende Straßen:
 Bundesautobahn 215
 A215 road (England)
 A215 (Russland)

A215